Алекто́ — (, также  — непрощающая, безжалостная, непримиримая, а также никогда не отдыхающая) — в древнегреческой мифологии богиня мщения, одна из трёх  или Эриний — дочерей Эреба и Нюкты (либо «дочь безбрачная Ночи», либо родилась от капель крови, хлынувших при оскоплении Урана. Её сёстры Мегера и Тисифона. Её призывает Гера у Вергилия.

Влияние на современную культуру 
 В честь Алекто назван астероид (465) Алекто, открытый в 1901 году и кратер на Дионе, спутнике Сатурна.
 Имя Алекто носит один из женских персонажей серии книг и фильмов про Гарри Поттера Алекто Кэрроу.

Примечания 

Древнегреческие богини
Боги по алфавиту
Персонажи Энеиды
Подземное царство в древнегреческой мифологии